

Géographie
 Landais est un gentilé désignant un habitant ou personne originaire du département français des Landes.
 Landais est un gentilé désignant un habitant ou personne originaire de Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique.
 Le Landais est une région naturelle de France située au nord de l'Aquitaine.
 Poney landais.

Patronyme

 Amaelle Landais-Israël (1977-), climatologue et glaciologue française ;
 Camille Landais, économiste ;
 Hubert Landais, conservateur, historien d'art ;
 Napoléon Landais, lexicographe du  ;
 Pierre Landais, principal conseiller du duc François II de Bretagne ;
 Claire Landais, haut-fonctionnaire française.

Voir aussi